STD або std — скорочення від .
 MIL-STD — абревіатура (скорочення) латиницею Системи стандартів міністерства оборони США.
 STD — код валюти добри Сан-Томе і Принсіпі згідно зі стандартом ISO 4217.
 STD — акронім латиницею захворювань, що передаються статевим шляхом — від , також «Інфекції, що передаються статевим шляхом» ( — STIs/STI).
 std — простір назв (імен) у стандартній бібліотеці C++ і похідних мовах програмування.
 STD (Sunbeam-Talbot-Darracq) — акронім франко-британської промислової групи.
 STD — код IATA аеропорту Mayor Buenaventura Vivas у Санто Домінго, Венесуела.

Примітки